Calamine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Calamine (Arkansas)
 Calamine (Wisconsin)

Sonstiges:
 Calamine (Band), Indie-Rock-Band aus Massachusetts
 Calamine (Stoffgemisch), eine kosmetisch und arzneilich verwendete Zinkverbindung